Korpitsch steht für:

 Martin Korpitsch (1956–2021), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher und Generalvikar des Bistums Eisenstadt
 Korpitsch (Gemeinde Finkenstein am Faaker See), Ortsteil von Finkenstein am Faaker See, Kärnten